Bernat Nadal i Crespí (1746 – 1818), bisbe de Mallorca.
 Bernat Nadal Ginard (1942), metge mallorquí.
 Bernat Nadal Nicolau (Manacor, 1950), poeta mallorquí.